Sexto Júlio Frontino — militar, político, engenheiro e escritor romano

Topônimos

 Frontino (Itália) — comuna na região de Marcas

 Frontino (Antioquia) — município no departamento de Antioquia

Desambiguações de topônimos